Prajila se poate referi la:

 Localități din România
Prajila - localitate din județul Vâlcea
 Localități din Republica Moldova
Prajila - comună din raionul Florești